in het Nederlands een uitdrukking van negatie
 in het Duits een klinknagel
 een groot nietje, met een nietpistool te nieten in de bouw, stoffering en modelbouw
 Niet (band), een invloedrijke Sloveense popgroep in de jaren 80 en 90

Zie ook 
 Lijst van Nederlandse prefixen voor het voorvoegsel niet-